1 сезон

1./Храбрият шивач 2./Палечко 3./Хензел и Гретел 4./Вълкът и седемте козлета 5./Трите златни косъма на дявола 6./Шестимата слуги 7./Ловкият крадец 8./Рапунцел 9./Цар Дроздобрад 10./Що е страх 11./Хитрото джудже 12./Котаракът в чизми 13./Брат и сестра

 2 сезон

1./Бременските музиканти 2./Червената шапчица 3./Масичке, поднеси храна 4./Верния Йоханес 5./Кристалната топка 6./Вълшебното
огниво 7./Пепеляшка 8./Снежанка 9./Спящата красавица 10./Шестте лебеда 11./Двете принцеси 12./Жабокът-принц 13./Гъсарката

Списъци